Giombini ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Giombini (* 1989), italienische Beachvolleyballspielerin
 Leondino Giombini (* 1975), italienischer Volleyballspieler
 Marcello Giombini (1928–2003), italienischer Komponist
 Pierluigi Giombini (* 1956), italienischer Komponist und Musiker